Heládio - prenome da língua portuguesa (do latim Helladius, por sua vez do grego Ἐλλάδιος)
 Heládio de Alexandria 
 Heládio de Cesareia - bispo cristão 
 Heládio de Toledo - santo e bispo cristão

Desambiguações de prenomes